Gdy zadzwoni dzwonek – wersja amerykańska
 Gdy zadzwoni dzwonek – wersja brytyjska
 As the Bell Rings (Australia) – wersja australijska
 As the Bell Rings (Singapur) – wersja singapurska
 Disneys Kurze Pause – wersja niemiecka
 Trop la classe ! – wersja francuska
 Quelli dell’intervallo – wersja włoska
 Cambio de Clase – wersja hiszpańska
 Break Time Masti Time – wersja indyjska
 Quando Toca o Sino – wersja brazylijska
 Waktu Rehat – wersja malezyjska
 ザ・休み時間 – wersja japońska
 Приколы на переменке – wersja rosyjska
 Do dzwonka – wersja polska
 Als De Bel Gaat – wersja holenderska/belgijska
 课间好时光 – wersja chińska
 Zil Çalınca – wersja turecka